Епископ Николай (в миру Иван Ильич Карпов; 13 (25) октября 1891, Сибирь — 11 октября 1932, Белград) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей, епископ Лондонский, викарий Западноевропейской епархии.

Биография 
Родился 13 октября 1891 года в Сибири в благочестивой старообрядческой семье. Его бабушка, боявшаяся, что новорожденный младенец не выживет, крестила его, не прибегая к помощи священника. Обеспокоенная этим не совсем «правильным» крещением, она дала обет, что её внук вырастет православным христианином.

В 1913 году успешно окончил Тобольскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию. Пострижен в монашество на I курсе, 16 ноября 1913 года, ректором академии епископом Волоколамским Феодором (Поздеевским) с именем Николай в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Позднее епископ Николай вспоминал, что в молодые годы не учился особо иноческому житию, но старался следовать тому, о чем с юности знал, слыша рассказы о монастырях Афона и Киева.

После окончания в 1915 году академии со степенью кандидата богословия состоял в преподавателем в духовно-учебных заведениях и проповедником в монастыре в Обояни Курской епархии.

В 1916 году принимал участие в прославлении святителя Иоанна Тобольского, которого особенно чтил впоследствии.

По-видимому, он покинул Обоянь в октябре 1919 года, когда епископ Курский и Обоянский Феофан (Гаврилов) увозил чудотворную Курскую-Коренную икону Пресвятой Богородицы за границу, чтобы спасти святыню от большевиков. Епископ Феофан поехал через Белгород в сопровождении нескольких братьев из Обоянского монастыря. Очевидно, среди них был и Николай.

Священническое служение в Югославии 
После революции эмигрировал и оказался в Королевство сербов, хорватов и словенцев, Николай был посвящён в сан пресвитера и назначен служить в различных приходах Сербии.

 года определением Архиерейского Синода РПЦЗ награждён саном архимандрита.

Начал преподавать в Битольской сербской православной семинарии в Македонии. Архимандрит Николай славился своей заботой о студентах и был любим ими. В Битоле он пользовался уважением как сотрудников семинарии, так и слушателей.

В 1928 году отца Николая назначили назначен настоятелем Успенского прихода в Лондоне, основанный в 1919 году. Община насчитывала около 400 членов и состояла не только из русских эмигрантов — значительная часть прихожан были детьми, рождёнными в смешанных браках, которые жили в России, но потом вернулись в Англию уже со своими жёнами и детьми. Приход на тот момент был разделённым между «каловчанами», «евлогианами». Обе группы договорились между собой, что будут использовать здание храма поочередно — по неделе каждая. Своим благочестием он быстро завоевал себе симпатии прихожан и внёс умиротворение в приходскую жизнь.

Епископское служение 
30 июня 1929 года состоялась его хиротония во епископа Лондонского, викария Западноевропейской епархии Зарубежной Церкви и первого православного архиерея Англии после великого раскола XI века. На хиротонию из Сербии прибыли митрополит Киевский Антоний (Храповицкий), архиепископы Западно-Европейский Серафим (Лукьянов) и Курский Феофан (Гаврилов), епископ Берлинский Тихон (Лященко). Сослужили им: иеромонах Феодосий (Мельник), келейник Первоиерарха; митрофорный протоиерей Василий Виноградов из Брюсселя, протоиерей Василий Тимофеев из Парижа и иеродиакон Иоанникий из Болгарии. Лондон дотоле никогда не видел такого собрания выдающегося русского православного духовенства. Кроме священноначалия на торжестве присутствовала и Великая княгиня Ксения Александровна, жившая в Англии в изгнании. Архиепископ Феофан привез с собой в Лондон Курскую-Коренную икону. Пребывание в храме святыни привлекло на торжество многих верующих православных, англикан и представителей иных исповеданий.

При вручении жезла Митрополит Антоний сказал:
…Указание свыше даётся тебе в этот день твоей хиротонии в том смысле, чтобы ты и вообще был в этой жизни не только православным служителем Божиим, но и служителем русским, разделяющим высшие симпатии нашего русского народа, его благоговейную любовь к святым угодникам, чего не понимают протестанты, утверждающие, будто русские, почитая святых, умаляют этим славу Христову. Между тем, Сам Христос дал нам к тому, твердое основание, сказав: «И Аз славу, юже дал еси Мне, дах им» (Иоан. 17, 22). Впрочем, пребывая христианином и русским патриотом, ты, конечно, будешь далёк от того греховного шовинизма, которым теперь так сильно страдают все народы, именующие себя христианами, и даже, увы, народы православные. Можно смело сказать, что только русский народ в лице своих лучших людей, умеет совмещать любовь вселенскую с патриотизмом и взирает на эти два высокие понятия, не как на ограничивающие друг друга, но как взаимно проникающие друг друга.
…Господь послал тебе жребий начать своё архипастырское служение в стране народа, который имеет в своей стране много просвещенных сынов, сердечно любящих наш народ и нашу веру. В последнем я увердился, пребывая несколько дней в новоучреждённом англиканском монастыре-аббатстве «Наш Дом». Там я с утешением наблюдал глубокое и пламенное благочестие молодых монахов и убедился в том, что для них молитва не просто принятый церемониал, а горячий вопль души, горячо стремящейся к Богу и к духовному очищению. В том же убеждает нас и самое учреждение в последние годы англиканских монастырей, тогда как в других странах, даже православных, монастыри и монашество быстро уменьшаются. Итак, особое пастырское внимание устремляй на те души, преимущественно молодые, в Англиканской церкви, которые пожелали бы ознакомиться ближе и сердечнее с православной верой и Православной Церковью. Вмещай их в своё пастырское сердце и моли Бога о спасении и своих русских, и приближающихся к Церкви Православной англичан, дабы и ты мог сказать в меру дарований Божиих: «всем бых вся, да всяко некия спасу».

После хиротонии отца Николая было найдено помещение для резиденции епископа Лондонского. Его называли русским словом «Podvorie». При резиденции открылась школа для приходских детей, в которой епископ Николай преподавал катехизис. Трое монахов: иеромонахи Зосима и Каллист и монах Владимир — были отправлены из сербского монастыря Мильково помогать епископу Николаю. Когда «евлогианцы» по будним дням и воскресеньям проводили богослужения в храме святого Филиппа, русский приход служил в маленькой часовне при епископской резиденции.

В августе 1932 года он поехал в Белград для участия в заседаниях Архиерейского собора Зарубежной Церкви. Когда заседания Архиерейского собора подходили к концу, у епископа случился приступ аппендицита. Последними его словами были: «Вложите мне свечу в руку, я ухожу в мир иной». Держа свечу, епископ Николай отошел в Вечность в ночь на 28 сентября / 11 октября.

Отпевание состоялось на следующий день в Иверской часовне на Новом Белградском кладбище. Тело архиерея было захоронено под иконой святителя Николая, находившейся снаружи на стене часовни. Митрополит Антоний (Храповицкий), архиепископ Феофан (Гаврилов) и архиепископ Гермоген (Максимов) вместе совершили заупокойное богослужение.

Примечания

Ссылки 
 История прихода
 Николай (Карпов)  // Открытая православная энциклопедия «Древо»
 Николай (Карпов) на сайте «Русское православие»
 ORTHODOX NEWS Summer/Autumn 2012
 Bishop Nikolai (Ivan Ilyich Karpov) of London  на сайте rocorstudies
 Протоиерей Андрей Филлипс ПАМЯТИ ЕПИСКОПА ЛОНДОНСКОГО НИКОЛАЯ (КАРПОВА) († 11 октября 1932 г.) 

Выпускники Тобольской духовной семинарии
Епископы Русской православной церкви заграницей
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Умершие от перитонита
Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия